Arena Football '95 — отменённая игра для приставки Atari Jaguar, разработанная V-Real Interactive. Она должна была быть выпущена примерно в 1995 году, но проект был остановлен из-за падения популярности приставки Atari Jaguar. Игра могла бы стать первым симулятором американского футбола в залах, выпущенным по официальной лицензии.

Выпуск прототипа 
Arena Football '95 всё же увидела свет, после того как компания Hasbro 14 мая 1999 года отменила выплату лицензионных отчислений за выпуск игр для Atari Jaguar. Независимые издатели с этого момента могли выпускать оригинальные игры и прототипы, использующие брэнд Atari Jaguar. 15 июля 2006 года Jaguar Sector II выпустил 35 копий Arena Football '95. В комплект поставки входили коробка и руководство, стоимость составляла $50 за комплект. Позже было выпущено ещё 10 копий, так что общее число картриджей с данной версией составило 45. Вскоре после этого, B&C ComputerVisions также выпустило игру, однако без руководства и коробки.

Игра не закончена и состоит из возможности быстро принять участие в состязании или вручную установить его параметры. В игру включены все команды из сезона Arena League 1995 года. Эта игра является единственной, в которой появляется команда Miami Hooters: в выпущенные в 1996 году компанией EA игру Arena Football она не попала. Игровой процесс подвержен частым сбоям.

Примечания

Ссылки 
 Arena Football Unleashed not the first AFL Video Game
 

Компьютерные игры, разработанные V-Real Interactive
Симуляторы американского футбола
Отменённые игры для Atari Jaguar